SkyFS è il file system nativo del sistema operativo SkyOS.

Tra le sue caratteristiche:
 Opera su 64 bit
 Supporto per il journaling
 Simile ad un database
 Multithreaded
 Supporto alla multiutenza
 Ottime prestazioni in caso di manipolazione di grossi files

SkyFS è stato adattato per SkyOS da Robert Szeleney a partire da OpenBFS, a sua volta reimplementazione del BFS realizzato all'interno del progetto OpenBeOS (ora chiamato Haiku). Pur essendo da questo derivato, dalla versione 5.0 Beta 8.2 di SkyOS SkyFS non ne è più compatibile per via di nuove caratteristiche aggiunte:
 Implementazione di un bootloader all'interno del driver di SkyFS
 Revisione del sistema di "Magic ID"
 Miglioramento globale delle prestazioni

File system